Lin Li (1970) olimpiai és világbajnok kínai úszónő
 Lin Li (1986) kínai tornásznő, olimpikon
 Lin Li (1992) kínai röplabdázó, olimpiai bajnok